Sacheri ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Alberto Sacheri (1933–1974), argentinischer Philosoph
 Eduardo Sacheri (* 1967, Buenos Aires), argentinischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Saccheri
 Sacchero
 Zaccheroni
 Sacher